Bulard est le nom de plusieurs personnalités françaises :
 Cannelle Bulard (1993-), une surfeuse ;
 Martine Bulard, une journaliste, économiste et écrivaine.

Homonymie de patronyme